Parrini ima više značenja:
 Parrini, Palermo
 Parrini, Trapani